E.T. the Extra-Terrestrial steht für:

 E.T. the Extra-Terrestrial, Originaltitel von E.T. – Der Außerirdische, amerikanischer Film von Steven Spielberg (1982)
 E.T. the Extra-Terrestrial (Computerspiel), Computerspiel (1982)